Rossman kan som auktorsförkortning betyda:

 Douglas Athon Rossman
 Amy Y. Rossman

Robotskapade auktorsförkortningar